La temporada de ciclones del Hemisferio Sur, 2008-09 se compone de tres diferentes cuencas y de sus respectivas temporadas, y son:

 Temporada de ciclones en el suroeste del Océano Índico de 2008-2009 al oeste del 90°E.
 Temporada de ciclones en la región australiana de 2008-2009 entre el 90°E y el 160°E. 
 Temporada de ciclones en el Pacífico Sur de 2008-2009 al este de 160°E.

2008